Jon Cleary ist der Name folgender Personen:

* Jon Cleary (Autor) (1917–2010), australischer Schriftsteller
 Jon Cleary (Musiker) (* 1962), britisch-amerikanischer Musiker